Der Cook Islands Round Cup 2013 war die 43. Spielzeit des höchsten Fußballwettbewerbs der Cookinseln für Männer. Die Saison begann am 23. August 2013 und endete am 23. November 2013.

Titelverteidiger war der Tupapa FC, der in diesem Jahr nur den zweiten Platz hinter dem neuen Meister Puaikura FC.

Modus 
Am Cook Islands Round Cup nahmen in diesem Jahr sieben Mannschaften teil. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückrunde gegen jedes andere Team und hatte einmal pro Runde spielfrei. Insgesamt wurden somit 14 Spieltage ausgetragen.

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 

2013
Fußballsaison 2013